Municipio de Warwick puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Warwick (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Benson.
 Municipio de Warwick (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Warwick (condado de Bucks, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Bucks.
 Municipio de Warwick (condado de Chester, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Chester.
 Municipio de Warwick (condado de Lancaster, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Lancaster.